Фа́нни Шёберг (; ) — шведская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 Зимние Универсиады: золото (2019), бронза (2017).
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2014, 2015, 2017, 2018), серебро (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её отец, Бернт Шёберг () — кёрлингист-паралимпиец, выступал за сборную Швеции по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006 (они стали бронзовыми призёрами) и нескольких чемпионатах мира по кёрлингу на колясках. Брат Фанни, Аксель Шёберг — кёрлингист, чемпион Швеции среди смешанных команд 2019 года.

Примечания

Ссылки 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге